Pérdicas foi o nome de quatro figuras históricas:

 Pérdicas, geral sob o comando de Alexandre III da Macedônia
 Pérdicas I da Macedónia, rei da Macedônia entre 700 e 678 a.C.
 Pérdicas II da Macedónia, rei da Macedônia entre 454 e 413 a.C.
 Pérdicas III da Macedónia, rei da Macedônia entre 365 e 359 a.C.

Desambiguações de antropônimos